Râul Ciungi se poate referi la:

 Râul Ciungi, Gologanu
 Râul Ciungi, Secu-Vaduri
 Râul Ciungi, Trotuș

Vezi și 
 Râul Ciunget (dezambiguizare)

 Râul Ciunga
 Râul Ciungiu
 Râul Ciunganu
 Râul Valea Ciungului

 Ciungetu, sat în județul Vâlcea
 Ciungani, sat în județul Hunedoara
 Ciungu Mare, sat în județul Hunedoara

 Izvorul de la Corbii Ciungi - arie protejată din România

Toponime românești